Galland steht für

 Galland (Iowa), eine Stadt im Lee County, Iowa 
 Banque Franck, Galland & Cie (vormals Banque Galland & Cie), eine Schweizer Privatbank

Galland ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolf Galland (1912–1996), deutscher Luftwaffenoffizier
 Alphonse Galland (1864–1930), französischer Anarchist
 Antoine Galland (1646–1715), französischer Orientalist und Numismatiker
Antoine Jean-Louis Galland (1792–1862), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Friederike Galland (* 1965), deutsche Politikerin (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Georg Galland (1857–1915), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer für Architektur
 Gilbert Galland (1870–1956), französischer Maler
 Jérémie Galland (* 1983), französischer Radsportler
 Jordan Galland (* 1980), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Musiker
 Pierre-Victor Galland (1822–1892), französischer Maler schweizerischer Herkunft
 Stéphane Galland (* 1969), belgischer Fusion- und Jazzmusiker

Siehe auch: Gallant, Galant (Begriffsklärung)